Das Sydney Darts Masters 2013 war ein Einladungsturnier im Dartsport, welches von der PDC organisiert wurde. Es war das zweite Turnier der World Series of Darts 2013 und fand vom 29. bis zum 31. August 2013 statt.

Im Finale setzte sich der 16-malige Weltmeister Phil Taylor durch.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde wurde im Modus Best of 11 legs ausgetragen. Das Viertelfinale fand im Modus Best of 15 Legs statt, während die Halbfinale und das Finale im Best of 19 legs-Modus gespielt wurde.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 73.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Bei dem Turnier nahmen folgende Spieler teil:
 Top 8 der PDC Order of Merit (gesetzt)
 Top 3 der DPA Australian Grand Prix Order of Merit
 Ein Gewinner eines neuseeländischen Qualifiers
 Drei Gewinner eines australischen Qualifiers vom 25. bis 27. August 2013
 Eine Wildcard

PDC Order of Merit Plätze 1–8
  Phil Taylor
  Michael van Gerwen
  Adrian Lewis
  James Wade
  Simon Whitlock
  Andy Hamilton
  Wes Newton
  Raymond van Barneveld

DPA Australian Grand Prix Order of Merit Plätze 1–3
  Kyle Anderson
  Gordon Mathers
  Clinton Bridge

New Zealand Qualifier
  Warren Parry

DPA Qualifier
  Beau Anderson
  Monty Tuhua
  David Platt

Wildcard
  Paul Nicholson

nachgerückt
  Jamie Mathers

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Turnierplan auf Darts1

Einzelnachweise 

Sydney Darts Masters
World Series of Darts 2013